Ситтуйин () или бирманские шахматы — настольная игра шахматного типа, распространённая в Мьянме.

Описание 
Является вариантом шахмат, наследием индийской игры чатуранга. Сит — это современное бирманское слово для обозначения армии или войны; Слово ситтуйин можно перевести как представление четырёх характеристик армии — колесницы, слона, кавалерии и пехоты. На своей родине игра была в значительной степени вытеснена международными шахматами, хотя она по-прежнему популярна в северо-западных регионах страны.

См. также 
 Сентередж
 Макрук
 Семедо
 Сёги
 Сянци

Примечания

Ссылки 
 Ситтуйин - шахматная игра Мьянмы (Бирма)

Варианты шахмат
Настольные игры по алфавиту
Игры на клетчатом поле
Восточные интеллектуальные игры